Парламентские выборы в Бельгии (1961) состоялись 26 марта. На предыдущих парламентских выборах победу одержали правые социал-христиане. Они не смогли сформировать устойчивое однопартийное правительство и были вынуждены действовать в коалиции с Либеральной партией.

Результаты выборов 

По итогам выборов христианско-либеральная коалиция потерпела поражение, потеряв довольно значительное число мест в парламенте. И хотя Социально-христианская партия вновь получила большинство мест в обеих палатах бельгийского парламента, эти результаты уже никого не могли обмануть и премьер-министр Гастон Эйскенс был вынужден уступить своё место новому лидеру Теодору Лефевру, который сформировал коалиционное правительство с участием представителей своей партии и социалистов. Их лидер Поль-Анри Спаак занял пост вице-премьера и министра иностранных дел.

Следующие парламентские выборы в Бельгии прошли в 1965 году.

Примечания 

Выборы 1961 года
Выборы в Бельгии
События 26 марта
Март 1961 года
1961 год в Бельгии